La Copa Mohammed V o Trofeo Mohamed V fue un torneo internacional de fútbol organizado en Casablanca, Rabat y Marrakech (Marruecos), creado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) y apoyado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Este torneo reunía algunas de los mejores clubs de fútbol del momento y el club campeón de Marruecos. Era un torneo cuadrangular compuesto de semifinales, partido de consolación y final. Desde el año 1962 hasta 1980 se disputó con el nombre de Copa Mohamed V. Entre los años 1981 y 1985 no se celebró el trofeo y en los años 1986, 1988 y 1989 se denominó Torneo de Casablanca, siendo este año el último en disputarse. El gran dominador de la competición fue el Atlético de Madrid.

Finales

Palmarés

Estadísticas 

Mayor goleada

  Maghreb 0-8  Internacional en 1980.

Partidos con más goles

  Partizan 4-4  Monaco en 1963.
  Maghreb 0-8  Internacional en 1980.

Clasificación histórica

Goleadores

Véase también 

 Liga marroquí de fútbol
 Torneo de verano

Notas y referencias

Enlaces externos 

 

Torneos amistosos de fútbol de Marruecos